Lista das 706 comunas do departamento francês de Calvados.

 (CAC) Communauté d'agglomération Caen la Mer, created in 2002.

|}

Calvados